Die Bauliste der Elsflether Werft ist eine Auswahl von Schiffsneubauten der Elsflether Werft. Der letzte Neubau wurde 1994 mit der Baunummer 417 abgeliefert.

Nicht gebaut oder nicht fertiggestellt wurden die Schiffe mit den Baunummern 1, 7 bis 106, 120, 126, 134, 136, 177, 238 bis 243, 253 bis 259, 262 bis 266, 277, 278, 280, 281, 287, 288, 291, 297 bis 299, 324, 325, 347, 364, 374 und 412. Die Fertigung der Neubauten 397 und 403 hatte das Unternehmen an andere Werften ausgelagert. Es verließen somit insgesamt 275 Neubauten die Elsflether Werft.

Weblinks

Literatur 
 
 

Elsflether Werft
!Bauliste
Liste (Schifffahrt, Deutschland)
Schiffbau (Deutschland)